Бундеслига 2021/22 () — 59-й сезон немецкой Бундеслиги, высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу. Сезон начался 13 августа 2021 года и завершился 14 мая 2022 года. Чемпионский титул защитила «Бавария», в десятый раз подряд выиграв чемпионат.

Изменения состава клубов-участников по сравнению с предыдущим сезоном 
 В Бундеслигу вышли:
 «Бохум» занял 1-е место в Второй Бундеслиге. Вышел в Бундеслигу спустя 11 лет.
 «Гройтер Фюрт» занял 2-ое место во Второй Бундеслиге. Вышел в Бундеслигу спустя 8 лет.

 Во Вторую Бундеслигу выбыли:
 «Шальке 04» занял 18-е место в Первой Бундеслиге. Вылетел из Бундеслиги спустя 33 года.
 «Вердер» занял 17-е место в Первой Бундеслиге. Вылетел из Бундеслиги спустя 41 год.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Голевые передачи

«Сухие» матчи

Награды

Ежемесячные награды

Переходные матчи 
Переходные матчи состоялись 19 и 23 мая 2022 года.

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Бундеслига на soccerway 

2021
Германия 1
Спорт в Германии в 2021 году
Спорт в Германии в 2022 году